Il termine anglosassone flow chart (diagramma di flusso) indica una rappresentazione grafica, o diagramma, che può avere applicazioni in diversi settori:
 Diagramma di flusso – in informatica e altre discipline, per riferirsi a un particolare tipo di rappresentazione grafica del flusso di controllo negli algoritmi e nei processi
 Schema di processo – nelle tecnologie chimiche è un diagramma che viene impiegato come schema generale dei processi e delle apparecchiature di un impianto industriale.